Девель — фамилия.

Известные носители:
 Девель, Даниил Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3148; 26 ноября 1816.
 Девель, Даниил Фёдорович (генерал от кавалерии) (13.11.1852 — 14.02.1933) — генерал от кавалерии.
 Девель, Жюль Поль (1845—1919) — французский политик.
 Девель, Фёдор Данилович (1818—1887) — русский генерал, Георгиевский кавалер.
 Девель, Лидия Алексеевна (1909—1989) — русская поэтесса и переводчица.